George Francis Lyon (1795-1832), Brits marineofficier en ontdekkingsreiziger
 George Henry Barnet Lyon (1848?-1918), Nederlands jurist en koloniaal bestuurder
 George Lyon (golfer), Canadees golfer (1858-1938)